Le terme Jojo désigne notamment :

Personnalités 
 JoJo Billingsley, une chanteuse américaine (1952-2010) ;
 JoJo, une chanteuse américaine (1990-) ;
 le Grand Jojo, chanteur belge (1936-2021).

Bande dessinée 
 Jojo & Paco, une série de bande dessinée d'Isabelle Wilsdorf (1982-) ;
 Jojo, une série de bande dessinée d'André Geerts (1987-2010) ;
 Jojo et Michou, les deux neveux de Mickey Mouse ;
 Jojo's bizarre adventure, un manga et un anime d'Hirohiko Araki (1986-)

Divers 
 Jojo Lapin série de livres pour enfants d'Enid Blyton ;
 Jojo la frite, un film français de Nicolas Cuche (2002) ;
 Jojo, un film français d'Antoni Collot (2021) ;
 Jojo, un personnage des Minikeums ;
 Football Club Jojo, un club de football à Grenoble ;
 Jojo (1971-1991), un ours des Pyrénées qui a vécu en captivité dans le village de Borce ;
 Jojo (1951-2012), un chimpanzé qui a vécu au sein du parc de la Pépinière à Nancy ;
 Jojo est le titre d'une chanson de Jacques Brel.

Voir aussi